Deux classes de navires de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Murasame :
la classe Murasame, une classe de trois destroyers en service de 1958 à 1989 ;
la , une classe de neuf destroyers lance-missiles en service depuis les années 1990.